Didier Garcia (1968 - ) est un écrivain français.
 Didier Garcia (1964 - ) est un ancien coureur cycliste professionnel français.